Нараси́мха:

 Нарасимха — одна из аватар Вишну в индуизме.
 Нарасимха-пурана — священный текст индуизма на санскрите, одна из пуран.
 Нарасимха I (1152—1173) — правитель империи Хойсала.
 Нарасимхаварман I — тамильский царь из династии Паллавов.
 Нарасимхаварман II — тамильский царь из династии Паллавов.
 Нарасимха Рао, Памулапарти Венката (1921—2004) — премьер-министр Индии в 1991—1996 годах.

См. также 
 Симха (значения)